Псковский округ — административно-территориальная единица Ленинградской области, существовавшая в 1927—1930 и 1935—1940 годах. Административный центр — город Псков.

История

1927—1930 
Псковский округ был образован постановлением Президиума ВЦИК от 1 августа 1927 года в составе Ленинградской области. В него вошли территории бывших Псковского, Порховского, Островского, Опочецкого, Новоржевского уездов Псковской губернии.

30 июля 1930 года Псковский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Ленинградской области.

1935—1940 
25 марта 1935 года вновь был образован Псковский округ (в качестве пограничного, которые тогда создавались вдоль границ СССР).

19 сентября 1940 года Псковский округ был повторно упразднён, а его районы перешли в прямое подчинение Ленинградской области.

Административное деление 
В 1927—1930 годах округ был разделён на 18 районов:

 Бежаницкий,
 Выборский,
 Дедовичский,
 Дновский,
 Карамышевский,
 Красногородский,
 Кудеверский,
 Новоржевский,
 Новосельский,
 Опочецкий,
 Островский,
 Палкинский,
 Порховский,
 Псковский,
 Пушкинский,
 Серёдкинский,
 Славковский,
 Чихачевский.

По данным на 1929 год в округе существовало 3 национальных сельсовета:
 В Новосельском районе — Могутовский, Пустопержский (Леннерский) эстонские
 В Середкинском районе — Луговский эстонский.

В 1935-1940 годах округ включал 12 районов:

 Гдовский,
 Карамышевский,
 Лядский,
 Новосельский,
 Островский,
 Палкинский,
 Полновский,
 Псковский,
 Серёдкинский,
 Славковский,
 Сошихинский,
 Струго-Красненский.

В 1939 году образован Пожеревицкий район.

Население 
По данным переписи населения 1939 года, в округе проживало 450,7 тыс. человек. В том числе русские — 94,8 %; эстонцы — 3,0 %.

Примечания 

Округа РСФСР
1920-е годы в Ленинградской области
1920-е годы в Псковской области
Административные единицы, образованные в 1927 году
Появились в 1927 году в России
Округа, упразднённые в 1930 году
Административные единицы, образованные в 1935 году
Появились в 1935 году в России
Административные единицы, упразднённые в 1940 году
1930-е годы в Псковской области
1930-е годы в Ленинградской области